Garstin ist der Familienname folgender Personen:

 Crosbie Garstin, US-amerikanischer Schriftsteller und Drehbuchautor
 Edward John Langford Garstin (1893–1955), Schriftsteller und Okkultist
 John Garstin, britischer Ingenieur und Erbauer des Gol Ghar in Patna
 John Henry Garstin, Gouverneur von Madras von 1891 bis 1896
 Norman Garstin (1847–1926), irischer Maler des Spätimpressionismus und wichtiger Vertreter der Newlyn School
 William Edmund Garstin (1849–1925), britischer  Bauingenieur, Mit-Planer des Assuan-Staudamm